Berlina steht für:
 eine Automobilbauform, siehe Limousine
 Bitter Berlina, Automodell des Herstellers Bitter Automobile, siehe Bitter Automobile #Bitter Berlina (1994)
 Holden Berlina, Automodell der Marke Holden, siehe Holden Commodore
Unterschiedliche Modelle von Alfa Romeo, siehe Alfa Romeo Berlina.

Siehe auch:
 Berline (Begriffsklärung)